Corvus Puede referirse a:

Corvus es un género de aves grandes de la familia de los Corvidae. 
 La constelación Corvus representa a un cuervo.
Corvus, máquina de guerra naval de los tiempos de la Antigua Roma.
Corvus es el nombre de una banda uruguaya de punk rock de la ciudad de Rivera.